Райан Кайл Куглер (; род. 23 мая 1986) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Родился 23 мая 1986 года в семье Иры Куглера и Джоселин Куглер (урождённой Томас). У него двое братьев — Ноа и Кинан.

Карьера

Короткометражные фильмы 
Куглер снял четыре короткометражных фильма, которые получили или были номинированы на многочисленные награды: Locks (2009), снятый для фестиваля Tribeca Film и выигравший награду Даны и Альберта Брокколи за выдающиеся достижения в кинопроизводстве); Fig (2011), номинированный на Black Reel Awards; The Sculptor (2011) и Gap (2011), выигравший награду имени Джека Николсона за достижения в режиссуре.

Полнометражное кино 

В январе 2016 года Куглер был утверждён в качестве режиссёра фильма Кинематографической вселенной Marvel «Чёрная пантера».

Другие проекты 
В январе Куглер заявил, что работает над графическим романом.

Фильмография 
 2013 — Станция «Фрутвейл» / Fruitvale Station — режиссёр, автор сюжета и сценария
 2014 — 30 событий за 30 лет / 30 for 30 — исполнительный продюсер (эпизод «The Day the Series Stopped»)
 2015 — Крид: Наследие Рокки / Creed — режиссёр, автор сюжета и соавтор сценария
 2018 — Чёрная пантера / Black Panther — режиссёр, соавтор сценария
 2018 — Крид 2 / Creed II — исполнительный продюсер
 2021 — Иуда и чёрный мессия  / Judas and the Black Messiah — продюсер
 2021 — Космический джем: Новое поколение / Space Jam: A New Legacy — продюсер
 2022 — Чёрная пантера: Ваканда навеки / Black Panther: Wakanda Forever (постпроизводство) — режиссёр, соавтор сценария
 2023 — Крид 3 / Creed III (постпроизводство) — продюсер, соавтор сюжета

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Университета штата Калифорния в Сакраменто
Выпускники Калифорнийского колледжа Святой Марии
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии